Bosznia-Hercegovina
Zagorje falu Posušje községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Horvátország
Zagorje falu Krnjak községben, Károlyváros megyében
Zagorje falu Kršan községben, Isztria megyében
Zagorje falu Ogulin községben, Károlyváros megyében
Zagorje falu Szluin községben, Károlyváros megyében
Donje Zagorje falu Ogulin községben, Károlyváros megyében
Gornje Zagorje falu Ogulin községben, Károlyváros megyében
Zagorje földrajzi tájegység

 Koszovó
Zagorje falu Vučitrn községben, a Kosovska Mitrovicai körzetben

 Montenegró
Zagorje falu Berane községben

 Szlovénia
Zagorje falu Kozje községben, Savinjka régióban
Zagorje falu Pivka községben
Zagorje falu Sveti Tomaž községben
Zagorje ob Savi falu és község Zasavska régióban